Аревало-де-ла-Сьерра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 40,08 км². Население — 79 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории